

Musica
La prima volta – singolo di Andrea e Nicole del 1976
La prima volta – singolo dei Romantiques del 1976
La prima volta – album dei Matrioska del 2004
La prima volta – singolo di Pierdavide Carone del 2010
La prima volta – singolo di Salmo del 2012
La prima volta – singolo dei Negramaro del 2018
La prima volta (che sono morto) – singolo di Simone Cristicchi del 2013

Cinema
La prima volta (The First Time) – film diretto da Frank Tashlin (1952)
La prima volta... – film diretto da Annelise Meineche (1965)
La prima volta (Smooth Talk) – film diretto da Joyce Chopra (1985)
La prima volta – film diretto da Massimo Martella (1999)
La prima volta – film del 2015 diretto da Riccardo Rossi

Televisione
La prima volta – programma televisivo di Rai 1 condotto da Cristina Parodi